Соревнования в беге на 5000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1995 года прошли 12 августа.

Призёры

Финал 

CR — рекорд чемпионатов мира, DNF — не финишировала.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1995